Telluride (scheikunde), een anion van het element telluur
Telluride (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado